Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1969/70 годов стал английский «Манчестер Сити», обыгравший в финале «Гурник» (Забже).

Предварительный раунд

Первый матч

Ответный матч

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Переигровка

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1969/70 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1969 году
Футбол в Европе в 1970 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА